Andrea Levy est un nom notamment porté par :

 Andrea Levy (1956-2019), écrivaine britannique ;
 Andrea Levy (1984-), femme politique espagnole.